

Gatunki ptaków  
Ptaki z rodziny dzięciołowatych (Picidae):
 dzięcioł białogrzbiety
 dzięcioł białoszyi
 dzięcioł czarny
 dzięcioł duży
 dzięcioł mały
 dzięcioł średni
 dzięcioł trójpalczasty
 dzięcioł zielonosiwy
 dzięcioł zielony

Osoby o nazwisku Dzięcioł 
 Bogdan Dzięcioł (ur. 1928) - prawnik
 Janusz Dzięcioł (1953–2019) - uczestnik programu Big Brother
 Marian Dzięcioł (1950–2015) - samorządowiec
 Piotr Dzięcioł (ur. 1950) - producent filmowy

Film 
 Dzięcioł w reżyserii Jerzego Gruzy z 1970 r. z Wiesławem Gołasem w roli głównej